Tortorella peut faire référence à :

Toponyme 
 Tortorella, une commune de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie.

Patronyme 
  (1926-), un journaliste et homme politique italien ;
  (1982-), une actrice, animatrice de radio et présentatrice de télévision italienne ;
 Cino Tortorella (1927-2017), un présentateur de télévision italien ;
 , (1961-), un auteur italien ; 
 John Tortorella (1958-), un joueur de hockey sur glace américain ;
 Nico Tortorella (1988-), un acteur américain.